Johan Cruijff Schaal 2012 (mannen)
 Nederlandse supercup 2012 (vrouwenvoetbal)